Washington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Washington Township (Benton County, Arkansas)
 Washington Township (Bradley County, Arkansas)
 Washington Township (Conway County, Arkansas)
 Washington Township (Fulton County, Arkansas)
 Washington Township (Grant County, Arkansas)
 Washington Township (Independence County, Arkansas)
 Washington Township (Jefferson County, Arkansas)
 Washington Township (Ouachita County, Arkansas)
 Washington Township (Sevier County, Arkansas)
 Washington Township (Sharp County, Arkansas)
 Washington Township (Stone County, Arkansas)
 Washington Township (Van Buren County, Arkansas)

in Illinois:
 Washington Township (Carroll County, Illinois)
 Washington Township (Tazewell County, Illinois)
 Washington Township (Will County, Illinois)

in Indiana:
 Washington Township (Adams County, Indiana)
 Washington Township (Allen County, Indiana)
 Washington Township (Blackford County, Indiana)
 Washington Township (Boone County, Indiana)
 Washington Township (Brown County, Indiana)
 Washington Township (Carroll County, Indiana)
 Washington Township (Cass County, Indiana)
 Washington Township (Clark County, Indiana)
 Washington Township (Clay County, Indiana)
 Washington Township (Clinton County, Indiana)
 Washington Township (Daviess County, Indiana)
 Washington Township (Dearborn County, Indiana)
 Washington Township (Decatur County, Indiana)
 Washington Township (Delaware County, Indiana)
 Washington Township (Elkhart County, Indiana)
 Washington Township (Gibson County, Indiana)
 Washington Township (Grant County, Indiana)
 Washington Township (Greene County, Indiana)
 Washington Township (Hamilton County, Indiana)
 Washington Township (Harrison County, Indiana)
 Washington Township (Hendricks County, Indiana)
 Washington Township (Jackson County, Indiana)
 Washington Township (Knox County, Indiana)
 Washington Township (Kosciusko County, Indiana)
 Washington Township (LaPorte County, Indiana)
 Washington Township (Marion County, Indiana)
 Washington Township (Miami County, Indiana)
 Washington Township (Monroe County, Indiana)
 Washington Township (Morgan County, Indiana)
 Washington Township (Newton County, Indiana)
 Washington Township (Noble County, Indiana)
 Washington Township (Owen County, Indiana)
 Washington Township (Parke County, Indiana)
 Washington Township (Pike County, Indiana)
 Washington Township (Porter County, Indiana)
 Washington Township (Putnam County, Indiana)
 Washington Township (Randolph County, Indiana)
 Washington Township (Ripley County, Indiana)
 Washington Township (Rush County, Indiana)
 Washington Township (Shelby County, Indiana)
 Washington Township (Starke County, Indiana)
 Washington Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Washington Township (Warren County, Indiana)
 Washington Township (Washington County, Indiana)
 Washington Township (Wayne County, Indiana)
 Washington Township (Whitley County, Indiana)

in Iowa:
 Washington Township (Adair County, Iowa)
 Washington Township (Adams County, Iowa)
 Washington Township (Appanoose County, Iowa)
 Washington Township (Black Hawk County, Iowa)
 Washington Township (Bremer County, Iowa)
 Washington Township (Buchanan County, Iowa)
 Washington Township (Buena Vista County, Iowa)
 Washington Township (Butler County, Iowa)
 Washington Township (Carroll County, Iowa)
 Washington Township (Cass County, Iowa)
 Washington Township (Chickasaw County, Iowa)
 Washington Township (Clarke County, Iowa)
 Washington Township (Clinton County, Iowa)
 Washington Township (Crawford County, Iowa)
 Washington Township (Dallas County, Iowa)
 Washington Township (Des Moines County, Iowa)
 Washington Township (Dubuque County, Iowa)
 Washington Township (Fremont County, Iowa)
 Washington Township (Greene County, Iowa)
 Washington Township (Grundy County, Iowa)
 Washington Township (Harrison County, Iowa)
 Washington Township (Iowa County, Iowa)
 Washington Township (Jackson County, Iowa)
 Washington Township (Jasper County, Iowa)
 Washington Township (Johnson County, Iowa)
 Washington Township (Jones County, Iowa)
 Washington Township (Keokuk County, Iowa)
 Washington Township (Lee County, Iowa)
 Washington Township (Linn County, Iowa)
 Washington Township (Lucas County, Iowa)
 Washington Township (Marion County, Iowa)
 Washington Township (Marshall County, Iowa)
 Washington Township (Montgomery County, Iowa)
 Washington Township (Page County, Iowa)
 Washington Township (Plymouth County, Iowa)
 Washington Township (Polk County, Iowa)
 Washington Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Washington Township (Poweshiek County, Iowa)
 Washington Township (Ringgold County, Iowa)
 Washington Township (Shelby County, Iowa)
 Washington Township (Sioux County, Iowa)
 Washington Township (Story County, Iowa)
 Washington Township (Taylor County, Iowa)
 Washington Township (Van Buren County, Iowa)
 Washington Township (Wapello County, Iowa)
 Washington Township (Washington County, Iowa)
 Washington Township (Wayne County, Iowa)
 Washington Township (Webster County, Iowa)
 Washington Township (Winneshiek County, Iowa)

in Kansas:
 Washington Township (Anderson County, Kansas)
 Washington Township (Brown County, Kansas)
 Washington Township (Chautauqua County, Kansas)
 Washington Township (Crawford County, Kansas)
 Washington Township (Doniphan County, Kansas)
 Washington Township (Jackson County, Kansas)
 Washington Township (Jewell County, Kansas)
 Washington Township (Nemaha County, Kansas)
 Washington Township (Republic County, Kansas)
 Washington Township (Saline County, Kansas)
 Washington Township (Sherman County, Kansas)
 Washington Township (Smith County, Kansas)
 Washington Township (Wabaunsee County, Kansas)
 Washington Township (Washington County, Kansas)

in Michigan:
 Washington Township (Gratiot County, Michigan)
 Washington Township (Macomb County, Michigan)
 Washington Township (Sanilac County, Michigan)

in Minnesota:
 Washington Township (Le Sueur County, Minnesota)
 Washington Township (Minnesota)

in Missouri:
 Washington Township (Buchanan County, Missouri)
 Washington Township (Carroll County, Missouri)
 Washington Township (Cedar County, Missouri)
 Washington Township (Clark County, Missouri)
 Washington Township (Clay County, Missouri)
 Washington Township (Dade County, Missouri)
 Washington Township (Dallas County, Missouri)
 Washington Township (Daviess County, Missouri)
 Washington Township (DeKalb County, Missouri)
 Washington Township (Douglas County, Missouri)
 Washington Township (Franklin County, Missouri)
 Washington Township (Greene County, Missouri)
 Washington Township (Grundy County, Missouri)
 Washington Township (Harrison County, Missouri)
 Washington Township (Jackson County, Missouri)
 Washington Township (Johnson County, Missouri)
 Washington Township (Laclede County, Missouri)
 Washington Township (Lafayette County, Missouri)
 Washington Township (Mercer County, Missouri)
 Washington Township (Monroe County, Missouri)
 Washington Township (Nodaway County, Missouri)
 Washington Township (Osage County, Missouri)
 Washington Township (Pettis County, Missouri)
 Washington Township (Ripley County, Missouri)
 Washington Township (St. Clair County, Missouri)
 Washington Township (Stone County, Missouri)
 Washington Township (Vernon County, Missouri)
 Washington Township (Webster County, Missouri)

in Nebraska:
 Washington Township (Franklin County, Nebraska)
 Washington Township (Hall County, Nebraska)
 Washington Township (Harlan County, Nebraska)
 Washington Township (Knox County, Nebraska)

in New Jersey:
 Washington Township (Bergen County, New Jersey)
 Washington Township (Burlington County, New Jersey)
 Washington Township (Gloucester County, New Jersey)
 Washington Township (Morris County, New Jersey)
 Washington Township (Warren County, New Jersey)

in  North Carolina:
 Washington Township (North Carolina)

in North Dakota:
 Washington Township (North Dakota)

in Ohio:
 Washington Township (Auglaize County, Ohio)
 Washington Township (Belmont County, Ohio)
 Washington Township (Brown County, Ohio)
 Washington Township (Carroll County, Ohio)
 Washington Township (Clermont County, Ohio)
 Washington Township (Clinton County, Ohio)
 Washington Township (Columbiana County, Ohio)
 Washington Township (Coshocton County, Ohio)
 Washington Township (Darke County, Ohio)
 Washington Township (Defiance County, Ohio)
 Washington Township (Franklin County, Ohio)
 Washington Township (Guernsey County, Ohio)
 Washington Township (Hancock County, Ohio)
 Washington Township (Hardin County, Ohio)
 Washington Township (Harrison County, Ohio)
 Washington Township (Henry County, Ohio)
 Washington Township (Highland County, Ohio)
 Washington Township (Hocking County, Ohio)
 Washington Township (Holmes County, Ohio)
 Washington Township (Jackson County, Ohio)
 Washington Township (Lawrence County, Ohio)
 Washington Township (Licking County, Ohio)
 Washington Township (Logan County, Ohio)
 Washington Township (Lucas County, Ohio)
 Washington Township (Mercer County, Ohio)
 Washington Township (Miami County, Ohio)
 Washington Township (Monroe County, Ohio)
 Washington Township (Montgomery County, Ohio)
 Washington Township (Morrow County, Ohio)
 Washington Township (Muskingum County, Ohio)
 Washington Township (Paulding County, Ohio)
 Washington Township (Pickaway County, Ohio)
 Washington Township (Preble County, Ohio)
 Washington Township (Richland County, Ohio)
 Washington Township (Sandusky County, Ohio)
 Washington Township (Scioto County, Ohio)
 Washington Township (Shelby County, Ohio)
 Washington Township (Stark County, Ohio)
 Washington Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Washington Township (Union County, Ohio)
 Washington Township (Van Wert County, Ohio)
 Washington Township (Warren County, Ohio)
 Washington Township (Wood County, Ohio)

in Oklahoma:
 Washington Township (Garfield County, Oklahoma)
 Washington Township (Grady County, Oklahoma)
 Washington Township (Love County, Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Washington Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Washington Township (Berks County, Pennsylvania)
 Washington Township (Butler County, Pennsylvania)
 Washington Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Washington Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Washington Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Washington Township (Erie County, Pennsylvania)
 Washington Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Washington Township (Franklin County, Pennsylvania)
 Washington Township (Greene County, Pennsylvania)
 Washington Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Washington Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Washington Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Washington Township (Lehigh County, Pennsylvania)
 Washington Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Washington Township (Northampton County, Pennsylvania)
 Washington Township (Northumberland County, Pennsylvania)
 Washington Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Washington Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Washington Township (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Washington Township (Wyoming County, Pennsylvania)
 Washington Township (York County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Washington Township (South Dakota)